

События 

 Восьмой крестовый поход заканчивается неудачей. Смерть короля Людовика IX в Тунисе.
  (1270—1273) в Корё против монголов и послушного им корейского короля. Под натиском монголов восставшие отступили на юг и укрепились на острове Чечжудо (Квельпарт).
 Египетский султан Бейбарс захватил у крестоносцев Аскалон и полностью уничтожил его.
 Рязанский князь Роман Ольгович был казнён по приказу хана Золотой Орды Менгу - Тимура.
 16 февраля — Битва при Карусе, литовцы под предводительством Тройдена на льду Балтийского моря нанесли поражение рыцарям Ливонского ордена.
 Чагатайский хан Борак вторгся в Иран, но Ильхан Ирана Абака сумел дать ему отпор.
 Декабрь — после 17-летней осады Гирдкух, последняя низаритская крепость в Персии, сдаётся монголам. Гарнизон перебит.

Вступили на престол 
 Королевство Венгрия — Иштван V (1270—1272).
 Империя Мали —  (1270—1274).
 Королевство Франция — Филипп III Смелый (1270—1285).
 Восточная Грузия — царь Деметре II Самопожертвователь (1270—1289).
 Эфиопия — Йекуно Амлак (10 августа 1270 — 19 июня 1285). Соломонова династия (1270—1974).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1270 году
 12 марта — Карл Валуа, брат короля Франции Филиппа IV Красивого. Основатель дома де Валуа.
 Чино да Пистойя, итальянский юрист и поэт.
 Михаил II Асень, царь Болгарии.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1270 году
 18 января — Святая Маргарита Венгерская.
 3 мая — Бела IV, король Венгрии.
 19 июля — Роман Ольгович, князь Рязанский (с 1258 года).
 25 августа — Людовик IX, король Франции.
 28 октября — Хетум I, царь Киликийской Армении.
 4 декабря — Тибо V Шампанский.

См. также